

Musica 
 Album
 Masterpiece – album dei The Temptations del 1973
 Masterpiece – album degli Isley Brothers del 1985
 Masterpiece – album degli Special EFX del 1999
 Masterpiece – album di Ivan Cattaneo del 2000
 Masterpiece – album di Pierangelo Bertoli del 2000
 Masterpiece – album dei Rakim y Ken-Y del 2006
 Masterpiece – album di Big Thief del 2016

 Singoli
 Masterpiece – singolo dei The Temptations del 1973
 Masterpiece – singolo di Gazebo del 1982
 masterpiece – singolo di Mami Kawada del 2009
 Masterpiece – singolo di Madonna del 2012
 Masterpiece – singolo di Jessie J del 2014
 Masterpiece – singolo di Basshunter del 2018
 Masterpiece – singolo di DaBaby del 2020

Televisione 
 Masterpiece – nei graffiti writing indica un "pezzo di ottima qualità"
 Masterpiece – gioco di società dei Parker Brothers
 Masterpiece – talent show letterario di Rai Tre

Pagine correlate 
Masterpieces